Ptychodacteae — маленький підряд актиній, що включає 3 види.

Класифікація 
Ptychodactiidae Appellöf 1893 
Ptychodactis Appellöf 1893
Ptychodactis patula Appellöf 1893
Preactiidae England, in England & Robson 1984
Dactylanthus Carlgren, 1911
Dactylanthus antarcticus Clubb, 1908
Preactis England, in England & Robson 1984
Preactis millardae England, in England & Robson 1984,

Примітки 

 

Актинії
Підряди тварин